Pedro Barceló puede referirse a:

 Pedro Barceló (baterista),  (1959) es un baterista español.
 Pedro Barceló García, (1951) es un médico y político español
 Pedro Barceló (historiador) historiador, especialista en historia antigua
 Pedro Barceló (pintor), (1884 ~ 1969). Pintor costumbrista del principio del siglo XX.